NOP может означать:

 NOP — от англ. «No OPeration» — инструкция, которая предписывает ничего не делать.
 Гаплогруппа NOP — в генетической генеалогии человека название одной из гаплогрупп, существовавшей на филогенетическом древе Y-ДНК в 2009-2010 годах; определявшая её мутация ныне считается определяющей Y-ДНК гаплогруппу K(xLT).